Фемия (VI век) — ирландская святая, сестра свв. Фелима из Килмора и  Дагея с Инишкина. День памяти — 17 сентября.

Житие
Отцом св. Фемии   был Кайрилл (Cayrill, Carill), сын Ласрена (Laisrén), сын Даллана (Dallán), сын Эогана мак Нейлла (Eógan mac Néill), сын Ниалла Девять Заложников (Niall of the Nine Hostages), сын Эохэда Магмедона (Eochaid Mugmedón).

Мать св. Дейга,  по имени Дейга (Deighe) , была дочерью Трена (Tren), сына Дубтаха мокку Лугейра (Dubhthach moccu Lughair), поэта (Chief Ollam of Ireland) при дворе короля  Лоэгайре, сына Ниалла (Lóegaire mac Néill). Другими детьми Дейги были 
св. Сенан Ларгабринский (Saint Senan of Laraghabrine), сын Финтана (Fintan), св. Диармайд с Инис Клотранн, сын Лугны (Lugna), св. Кайллин (Saint Caillin), сын Ниата (Niata), св.Фелим Килморский, который был другим сыном Кайрилла и Дейги, св. Дагей с Инишкина, другой сын Кайрилла и полный старший брат Фемии, св. Манчин Лимерикский (Mainchín of Limerick), сын Коллана из Коранна (Collan of Corann) и Сенхан Торпеист (Senchán Torpéist), другой поэт ирландский (Chief Ollam of Ireland).

Мартиролог Талахта'' (Martyrology of Tallaght) описывает её как
 "Femme, beautiful, ample, safe, Cairell’s dear modest daughter". 
Мартиролог Донегала (Martirology of Donegal) называет днём её памяти 17 сентября.

Примечания

Ссылки 
 The martyrology of Gorman : edited from a manuscript in the Royal Library Brussels (1895)
 The martyrology of Donegal: a calendar of the saints of Ireland By Michael O'Clery

Святые Ирландии
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту
Католические святые